Подолешье — деревня в Добручинской волости Гдовского района Псковской области
 Подолешье — деревня в Спицинской волости Гдовского района Псковской области
 Подолешье — деревня в городском поселении «Гдов» Гдовского района Псковской области